Australosyodon nyaphuli és una espècie extinta de teràpsid dinocèfal. Visqué durant el període Permià mitjà a Sud-àfrica.

Fou un dels dinocèfals més primitius. Tenia una grandària mitjana, amb el crani d'uns 26 cm de longitud, i possiblement tenia una talla d'1,8 metres.

Classificació

Referències 

 Australosyodon The first primitive Anteosaurid Dinocephalian from the Upper Permian of Gondwana  

Dinocèfals